Le  championnat d'Europe de basket-ball (1973) s'est disputé en Espagne.

Lieux de compétitions 

Les rencontres se sont déroulées à Barcelone et Badalone

Les groupes 
Les 12 équipes sont réparties dans deux groupes (A~B), de la façon suivante :

Compétitions

Groupe A

Groupe B

Tour final

Places de 9 à 12

Places de 5 à 8

Places de 1 à 4

Classement final

Liens externes 
 x

1973
Basket-ball
Basket-ball 1973
Europe
Sport en Espagne en 1973